Lerchenrain kann stehen für:
 viele Gewanne, in der Folge auch Straßennamen

 Lerchenrain (Tauberbischofsheim), Wohnplatz im Stadtteil Dittwar von Tauberbischofsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Lerchenrain (Therwil), Siedlungsplatz der Gemeinde Therwil, Bezirk Arlesheim, Kanton Basel-Landschaft

 Lerchenrain-Schule, Schule im Stadtteil Südheim des kreisfreien Stuttgart, Baden-Württemberg; siehe Liste der Kulturdenkmale in Stuttgart-Süd#Südheim

Siehe auch:
 Lerchenhaag
 Lerchenhain